Понтинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Понтинг, Герберт (1870—1935) — фотограф, путешественник, режиссёр-документалист.
 Понтинг, Гэри (род. 1975) — английский бывший профессиональный снукерист.